Сент-Аверте́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на південний захід від Парижа, 110 км на південний захід від Орлеана, 5 км на південний схід від Тура.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 6057 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 14487,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт міста
 Сент-Авертен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сент-Авертен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр і Луара